Александр Вячеславович Ерофеев (р. 1960) — российский поэт, прозаик, художник, член Союза российских писателей, член Творческого союза художников России и  Европейского художественного Союза, а автор восьми книг стихотворений, новелл и переводов. Живёт в г. Магнитогорске.

Биография 
 1960, 24 сентября — родился в г. Магнитогорске в семье служащих.
 1977 — окончил среднюю школу № 66.
 1977—1980 — учился в Магнитогорском государственном педагогическом институте (позже университет) на факультете русского языка и литературы
 с 1980 —1999 — работа в различных организациях Магнитогорска — столяр, монтировщик декораций, актер вспомогательного состава театра куклы и актёра «Буратино», корреспондент газеты «Магнитострой», заведующий филиалом Центральной библиотеки строителей, контролёр Центральной теплотехнической лаборатории Магнитогорского металлургического комбината, мастер производственного обучения мастерской стеклографики МГПИ
 1982 — первая публикация в периодической печати
 1983 — первая самиздатовская книжка «Монологи». Тираж: 15 экз.
 1987 —никогда не являлся одним из организаторов неформального политического объединения «Встречное движение», проводившего экологические и политические акции в Магнитогорске. Движение организовали Валерий Тимофеев и Олег Ефремов. Оно официально зарегистрировано в 1987 году. В 1987 году появился и нелегальный "ГИМН" - один из главных организаторов был Вадим Бородин.
 1987—1988 — участник литературной группы «Дыхание»
 1989 — участник IX Всесоюзного совещания молодых писателей (Москва)
 1990 — стипендиат Литературного фонда Союза писателей СССР
 1990 — вторая самиздатовская книжка «Високосная жизнь». Тираж: 30 экз.
 1996 — соредактор первого выпуска литературно-художественного журнала «Берег А»
 1997 — вышла первая книга стихов и малой прозы «По тёмной воде». В этом же году принят в Союз российских писателей.
 с 1999 — дизайнер группы имиджевых программ управления информации и общественных связей ОАО «ММК»
 1999—2004 — учился в Магнитогорском государственном университете  на художественно-графическом факультете
 1998—2001 — возглавлял Магнитогорскую региональную организацию Союза российских писателей
 1999—2004 — главный редактор журнала «Берег А»
 2001—2003 — являлся организатором проведения и членом жюри Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева
 2002 — являлся организатором и участником Всемирного форума поэзии в Магнитогорске
 2003 — книга стихов и прозы «Под знаком Водолея»
 с 2005 — художественный редактор книжной серии «Литература Магнитки. Избранное»
 2006 — в серии «Литература Магнитки. Избранное» вышла книга «Холодный чай и зимнее окно»
 с 2007 — художественный редактор книжной серии «Литература Магнитки. Контекст»
 2014 — вышла книга «Межсезонье» (первая часть «Трёхкнижия»)
 2015 — вышла «Безжалостная книга любви (стихи и переводы)» (вторая часть «Трёхкнижия»)
 2016 — вышла книга «Человек времён империи (стихи разных лет)» (завершающая часть «Трёхкнижия»)
 2017 — вышла книга переводов с английского языка «Из разных авторов и лет»
 2018 — вышла книга «Глаголы несовершенного вида»
2019 — вышла книга «Знаки и символы (ритмы без рифмы)»

Литературная деятельность

Циклы стихов 
 Избери себе жизнь
 Сквозь дней теченье

Циклы новелл 
 Дождь в Париже

Книги 
 1997 — По тёмной воде. — Магнитогорск, «Алкион». Художник: А. Ерофеев.
 2003 — Под знаком Водолея (стихи и тексты). — Магнитогорск, «Алкион», 84 с. Художник: А. Ерофеев. Тираж: 500 экз.
 2006 — Холодный чай и зимнее окно (выбранное в стихах и прозе). — Магнитогорск, «Алкион», 64 с. Тираж: 500 экз. Серия «Литература Магнитки. Избранное» (выпуск 13).
 2014-2016 — «Трёхкнижие»
 Межсезонье (стихи). — Магнитогорск,  «Алкион», 2014, Магнитогорский дом печати, 100 с. Оформление автора. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0474-3
 Безжалостная книга любви (стихи и переводы). — Магнитогорск, «Алкион», 2015, Магнитогорский дом печати, 120 с. Оформление автора. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0526-9
 Человек времён империи (стихи разных лет). — Магнитогорск, «Алкион», 2016, Магнитогорский дом печати, 100 с. Оформление автора. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0566-5
Из разных авторов и лет (книга переводов). — Магнитогорск, «Алкион», 2017, Магнитогорский дом печати, 240 с. Оформление автора. Тираж: 250 экз. ISBN 978-5-7114-0590-0
Глаголы несовершенного вида (финальный свод). — Магнитогорск, «Алкион»,2018, Магнитогорский дом печати, 116 с. Оформление автора. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0621-1
Знаки и символы (ритмы без рифмы). — Магнитогорск, «Алкион»,2019, Магнитогорский дом печати, 72 с. Оформление автора. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0705-8

Публикации 
 Дождь в Париже (стихи и новеллы). — Портрет. — Магнитогорск, «Алкион», 2000, с. 53—82.
 Два стихотворения. — «Берег А» (Магнитогорск), 2001, № 2, с. 41—42.
 Стихи. — Международный форум поэзии. — Москва—Магнитогорск, «Академия поэзии», «Московский писатель», 2002.
 «Избери себе жизнь...» (стихи). — «Берег А» (Магнитогорск), 2002, № 1, с. 45—50.
 Стихи. — «Уральская новь» (Екатеринбург), 2003, № 16. — Веб-ссылка 
 Стихи. — «Вестник Российской литературы» (Москва), 2004, № 1, с. 80—81.
 Антология современной уральской поэзии (1997-2003) — Издательский дом «Фонд галерея» при участии журнала «Уральская новь», Челябинск, 2004 г. Веб-ссылка 
 Душа обетованная (предисловие). — Чурилин В. Исповедь (стихотворения). — Магнитогорск, «Алкион», 2005, с. 4—5.
 Тихий ангел (предисловие). — Туманов В. Люби меня в красном. — Магнитогорск, «Алкион», 2007, с. 4—5.
 Стихи. — Глашатаи Магнит-горы Next. — Магнитогорск, 2009, с. 4—10.
 Необычный поэт (стихи). - Интернет-альманах "Причал" (Магнитогорск), 22.07.2013. - Веб-ссылка

Художественная деятельность 
Александр Ерофеев занимается живописью, а также стендовой и книжной графикой. Через его руки художника-оформителя и верстальщика прошло большинство книг, выпущенных издательской группой «Алкион» (г. Магнитогорск). Александр Ерофеев — художественный редактор книжных серий «Литература Магнитки. Избранное» и «Литература Магнитки. Контекст».

Участие в выставках 
 2007, март — персональная выставка «Отражения» в выставочном зале факультета изобразительного искусства Магнитогорского государственного университета

Книги (художник, оформитель) 
 Ерофеев А. По тёмной воде. — Магнитогорск, «Алкион», 1997. Художник: А. Ерофеев.
 Казачая М. — Мы все когда-то были... — Магнитогорск, «Алкион», 2000, 60 с. Оформление: А. Ерофеев. Тираж: 150 экз.
 Чернышов Л. Проба жизни. — Магнитогорск, «Алкион», 2002, 124 с. Оформление: А. Ерофеев. Тираж: 300 экз. ISBN 5-5653-0176-9
 Углицкий С. М:/37/179/67 (стихотворения). — Магнитогорск, «Алкион», 50 с. Художник: А. Ерофеев. Без объявления. Тираж: 50 экз.
 Заморский И. Тёмная материя (стихи). — Магнитогорск, «Алкион», 2002. Художник: А. Ерофеев.
 Заморский И. Нелинейные системы (стихи). — Магнитогорск, «Алкион», 2003. Художник: А. Ерофеев.
 Ерофеев А. Под знаком Водолея (стихи и тексты). — Магнитогорск, «Алкион», 2003, 84 с. Художник: А. Ерофеев. Тираж: 500 экз.
 Некрасов В. Чёт-нечёт (проза). — Магнитогорск, «Алкион», 2003. Художник: Г. Голланд. Оформление: А. Ерофеев. Без объявления. Тираж: 50 экз.
 Лещинская Г. Поворот пейзажа (книга стихов). — Магнитогорск, «Алкион», 2003, 68 с. Художник: А. Ерофеев. Тираж: 500 экз. ISBN 5-8114-0494-7
 Навдуш В. — Войди в мой дом (книга стихов). — Магнитогорск, «Алкион», 2003, 120 с. Оформление: А. Ерофеев. Тираж: 200 экз.
 Кудинов А. Из трёх тетрадей (рассказы, очерки, эссе). — Магнитогорск, «Алкион», 2003, 124 с. Оформление: А. Ерофеев. Тираж: 1000 экз.
 Майданова Л. В огне алмазных слёз (стихи). — Магнитогорск, «Алкион», 2003, 116 с. Оформление: А. Ерофеев. Тираж: 500 экз.
Ерофеев А. Под знаком Водолея (стихи и тексты). — Магнитогорск, «Алкион», 2003, 84 с. Художник: А. Ерофеев. Тираж: 500 экз.
 Тюменев А. В сутолоке городской жизни (рассказы, повесть). — Магнитогорск, «Алкион», 2004, 156 с. Художник: А. Ерофеев. Тираж: 1000 экз.
 Евдокимов В. Билет до Луны. — Магнитогорск, «Алкион», 2005, 136 с. Художник: А. Ерофеев. Тираж: 1000 экз.
 Тяпков Е. Буханка чёрного (повести, рассказы). — Магнитогорск, «Алкион», 2005, 180 с. Художник: А. Ерофеев. Тираж: 1000 экз.
 Холодова Е. Возвращение (книга стихов). — Магнитогорск, «Алкион», 2006, 164 с. Художник: А. Ерофеев. Тираж 500 экз.
 Холодова Е. Воспоминание о маленьком городе (книга прозы). — Магнитогорск, «Алкион», 2006, 164 с. Художник: А. Ерофеев. Тираж 500 экз.
Ерофеев А. Холодный чай и зимнее окно (выбранное в стихах и прозе). — Магнитогорск, «Алкион», 2006, 64 с. Тираж: 500 экз. Серия «Литература Магнитки. Избранное» (выпуск 13).
 Коновальчик Д. Песни от фонаря (стихи). — Магнитогорск, «Алкион», 2007, 92 с. Художник: А. Ерофеев. Тираж: 200 экз. ISBN 978-5-88311-046-6
 Матора А. Философия и поэзия камня. — Магнитогорск, «Алкион», 2007, 144 с. Дизайн и макет: А. Ерофеев. Тираж: 1000 экз.
 Попов И. Осколок декаданса (стихи). — Магнитогорск, «Алкион», 116 с. В авторской редакции. Художник: А. Ерофеев. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-88311-015-2
 Проба пера (коллективный сборник). — Магнитогорск, «Алкион», 2008, 128 с. Художник А. Ерофеев. Тираж: 1000 экз. ISBN 978-5-88311-035-0
 Калугин В. Рубашка жизни. — Магнитогорск, «Алкион», 2012, 128 с. Оформление: А. Ерофеев. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0410-1
 Кадошников В. Дороге нет начала. — Магнитогорск, «Алкион», 2013, 100 с. Оформление: А. Ерофеев. Тираж: 300 экз. Без объявления.
 Стручкова З. На краю грусти: книга стихов. — Магнитогорск, «Алкион», 2014, 88 с. Оформление: А. Ерофеев. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0440-8
Ерофеев А. Межсезонье (стихи). Первая часть «Трёхкнижия» — Магнитогорск,  «Алкион», 2014, Магнитогорский дом печати, 100 с. Оформление автора. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0474-3
Ерофеев А. Безжалостная книга любви (стихи и переводы). Вторая часть «Трёхкнижия» — Магнитогорск, «Алкион», 2015, Магнитогорский дом печати, 120 с. Оформление автора. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0526-9
Ерофеев А. Человек времён империи (стихи разных лет). Третья часть «Трёхкнижия» — Магнитогорск, «Алкион», 2016, Магнитогорский дом печати, 100 с. Оформление автора. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0566-5
Ерофеев А. Из разных авторов и лет (книга переводов). — Магнитогорск, «Алкион», 2017, Магнитогорский дом печати, 240 с. Оформление автора. Тираж: 250 экз. ISBN 978-5-7114-0590-0
Ерофеев А. Глаголы несовершенного вида (финальный свод). — Магнитогорск, «Алкион»,2018, Магнитогорский дом печати, 116 с. Оформление автора. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0621-1
Казачая М. Как-то так... — Магнитогорск, «Алкион»,2019, Магнитогорский дом печати, 92 с.  Художник: А. Ерофеев. Тираж: 350 экз. ISBN 978-5-7114-0656-3
Сак Л., Рой О. Да пребудет с тобой сила: эффекты силового тренинга в пожилом возрасте. Кн.1 — Магнитогорск, «Алкион»,2019, Магнитогорский дом печати, 352 с.  Художник: А. Ерофеев. Тираж: 350 экз. ISBN 978-5-7114-0696-9
Рыков С. Личный номерочек на ноге (стихи). - Магнитогорск, Алкион, 2019, 60 с. Художник: А. Ерофеев. Тираж: 350 экз. ISBN 978-5-7114-0691-4
Гончаров И. Нюансы — Магнитогорск, «Алкион»,2019, Магнитогорский дом печати, 108 с.  Художник: А. Ерофеев. Тираж: 350 экз. ISBN 978-5-7114-0698-3
Заморский И. За горизонтом событий — Магнитогорск, «Алкион»,2019, Магнитогорский дом печати, 124 с.  Художник: А. Ерофеев. Тираж: 350 экз. ISBN 978-5-7114-0704-1
Ерофеев А. Знаки и символы (ритмы без рифмы). — Магнитогорск, «Алкион»,2019, Магнитогорский дом печати, 72 с. Оформление автора. Тираж: 500 экз. ISBN 978-5-7114-0705-8

Литература 
 Варламов И. «Високосная жизнь» Александра Ерофеева (рецензия на стихи). — «Магнитогорский рабочий», 10 января 1998.
 Лещинская Г. Пять попыток литературного портрета. — «Магнитогорский рабочий», 14 февраля 1998. — Веб-ссылка 
 Лещинская Г. «За наши комплексы!..» (мини-воспоминания). — Портрет (литературный альманах). — Магнитогорск, «Алкион», 2000, с. 261—270. — Веб-ссылка
 Лешаков С. Плодородное небо провинции. — «Литературная учёба» (Москва), март-апрель 2001.
 Лаптева Л. Ерофеев Александр Вячеславович. — Магнитогорск (краткая энциклопедия). — Магнитогорск, Магнитогорский дом печати, 2002, с. 549—550.
 Якшин Н. Отметины таланта (Александру Ерофееву сорок пять). — «Магнитогорский металл», 24 сентября 2005. — Веб-ссылка
 Таянова Т. Философия круга. — «Вестник Российской литературы» (Москва), 2005—2006, № 4—5, с. 198—204.
 Петренко В. Искусство преображения. — «Магнитогорский рабочий», 21 марта 2007. — Веб-ссылка
 Данилова А. «В круге вечном»: путь ангела. — Поэзия Магнитогорска: опыт исследования региональной литературы (сборник научных статей). — Магнитогорск, Издательство МаГУ, 2008, c. 108—111.
 Лещинская Г. Братья по разуму. — Лещинская Г. Тени в окне. — Магнитогорск, «Алкион», 2008, с. 20—21.
 Котукова Е. Пишет, как дышит. — «Магнитогорский металл», 11 июня 2008, с. 31. — Веб-ссылка
 Карпичева Н. «Ожидает покоя желанная дрожь...»: о поэзии А. Ерофеева. — Поэзия Магнитогорска: опыт исследования региональной литературы (сборник научных статей). — Магнитогорск, Издательство МаГУ, 2008, c. 93—98.
 Никулина Е. Всего лишь настроение: о поэзии Александра Ерофеева. — Поэзия Магнитогорска: опыт исследования региональной литературы (сборник научных статей). — Магнитогорск, Издательство МаГУ, 2008, c. 111—113.
 Таянова Т. Режиссёр, художник, поэт... и просто Homo universale!!! — «Диалог» (Магнитогорск), 7 июня 2008, с. 7.
 Таянова Т. Диалектика сопричастности: Александр Ерофеев. — Поэзия Магнитогорска: опыт исследования региональной литературы (сборник научных статей). — Магнитогорск, Издательство МаГУ, 2008, c. 99—106.
 Таянова Т. «Так и сидел бы в собственной тиши...»: этюд о творчестве Александра Ерофеева. — Поэзия Магнитогорска: опыт исследования региональной литературы (сборник научных статей). — Магнитогорск, Издательство МаГУ, 2008, c. 106—108.
 Энциклопедия. Уральская поэтическая школа (1981-2012) , Челябинск, 2013 г., — Александр Ерофеев, с.151-152. Веб-ссылка  
 Павелина Е. Как цвeты из-под асфальта. —  «Магнитогорский рабочий», 25 сентября 2015. — Веб-ссылка

Ссылки 
 
 Произведения Александра Ерофеева в журнале «Самиздат» 
 
 

Поэты России
Русские поэты
Писатели России XX века
Художники России XX века
Писатели России XXI века